Jouhisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jouhisaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Jouhisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Jouhisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 

Robotskapade Finlandförgreningar